Vehículo destinado al combate.

Vehículos terrestres 
Antiguas:
 Carro de guerra

Actuales:
 Carro de combate
 Vehículo blindado de combate
 Artillería autopropulsada

Embarcaciones militares 
Antiguas:
 Canoa.
 Galera.
 Brulote
 Galeón.

Actuales:
 Submarino.
 Corbeta.
 Destructor.
 Fragata.
 Crucero.
 Acorazado.
 Portaaviones.

Aviones militares 
 Avión espía.
 Helicóptero.
 Caza.
 Bombardero.
 Invisibles.
 Satélites de ataque.

Armas